Rochefortia är ett släkte av musslor. Rochefortia ingår i familjen Lasaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Rochefortia